La brousse est une formation végétale principalement composée d'herbes et d'arbustes ;
 par métonymie, elle désigne une contrée sauvage couverte de cette végétation et à l'écart de la civilisation ;
 La brousse est l'appellation francisée (de l'occitan « brossa », « grumeau » en français) désignant un fromage de lactosérum, originaire du Languedoc et de Provence en France.
 Brousse du Rove, fromage de chèvre AOC de la commune du Rove dans les Bouches du Rhône.

Patronyme 

 Charles Brousse (né en 1990), joueur français de rugby à XV
 Élie Brousse (1921-2019), joueur français de rugby à XIII ; 
 Émile Brousse (1850-1914), homme politique français ; 
 Emmanuel Brousse (1866-1926), homme politique français ;
 François Brousse (1913-1995), poète, philosophe et métaphysicien français ;
 Georges Brousse (1909-1975), homme politique français ;
 Jeanne Brousse (1921-2017), résistante française, Juste parmi les nations ;
 Liliane Brousse (1937-), actrice française ;
 Michel Brousse (né en 1952), judoka français ;
 Nour Brousse, gagnante de la  édition de The Voice France.
 Paul Brousse (1844-1912), conseiller municipal de Paris, directeur de l'asile d'aliénés de Ville-Évrard.
 Paul Brousse (né en 1983), coureur cycliste français ;
 Pierre Brousse (1926-1992), homme politique français.

Toponyme

France 
 Aveyron :
 Brousse-le-Château, commune française ;
 Château de Brousse, château sur la commune de Brousse-le-Château.
 Charente-Maritime :
 La Brousse, commune française.
 Corrèze :
 Une quarantaine de lieux-dits portent ce toponyme ou dérivés dans le département ; 
 Creuse :
 Brousse, commune française.
 Puy-de-Dôme :
 Brousse (Brossa en occitan), commune française.
 Tarn : 
 Brousse, commune française.
 Val-de-Marne :
 Hôpital Paul-Brousse, hôpital de l'Assistance publique à Villejuif, (Paul Brousse 1844-1912).
 Nouvelle-Calédonie :
 La Brousse est le surnom donnée à la zone rurale de la Grande Terre.

Étranger 
 Brousse, nom français de la ville turque de Bursa, l'antique Pruse, qui fut capitale de l'Empire ottoman de 1326 à 1402, préfecture de la province de Brousse ;
 Pauly-Brousse, localité de Côte d’Ivoire.

Voir aussi

Références 

Patronyme français